Der Nestelbach  ist ein Bach in der Oststeiermark in Österreich. Das Gewässer entspringt auf der Laßnitzhöhe und der Schemerlhöhe und fließt durch die Gemeinden Nestelbach (Bezirk Graz-Umgebung) und Gleisdorf (Bezirk Weiz).

Geographische Lage 
Der Nestelbach entspringt an zwei Quellorten auf dem Gebiet der Gemeinde Nestelbach bei Graz. Eine Quelle befindet sich hinter dem Sportplatz der Volksschule am Schemerlrücken. Die zweite entspringt in einem kleinen Seitental am Fuße des Buckelberges nahe der Gemeinde Laßnitzhöhe. Die beiden Quellbäche vereinen sich wenige hundert Meter nach dem Ortskern zum eigentlichen Nestelbach. Der fast fünf Kilometer lange Bach verläuft größtenteils entlang der Südautobahn A2 und mündet bei Kilometer 4,9 auf dem Gemeindegebiet von Gleisdorf bei der Ortschaft Laßnitzthal in den Laßnitzbach, einen Nebenfluss der Rabnitz, die schließlich in die Raab mündet.

Einzelnachweise 

Fluss in der Steiermark
3Nestelbach
Nestelbach bei Graz
Fluss in Europa
Gewässer im Bezirk Graz-Umgebung